Lásd még: Dorisz.

Dórisz (görög betűkkel Δωρίς) görög mitológiai alak, az Ókeaniszok egyike. Neve a tenger nyújtotta bőséget jelképezi. Ókeanosz és Téthüsz leánya. Néreusz tengeristenhez ment feleségül, aki ötven leánygyermeket nemzett neki – őket ismerjük néreiszek (vagy néreidák) összefoglaló név alatt –, köztük Thetiszt, Akhilleusz anyját és Amphitritét, Poszeidón feleségét és Tritón anyját. Emellett egy fia is született, Neritész.

Rokonsága, családja

Források

Ókeaniszok
Nimfák